Джоузеф Уолтън Лоузи () е американски режисьор, работил през голяма част от живота си във Великобритания.

Биография 

Роден е на 14 януари 1909 г. в Ла Крос, Уисконсин. Учи режисура в Германия при Бертолт Брехт, след което започва кариера в Холивуд. По време на кампаниите на маккартизма е обвинен във връзки с комунистите, поради което през 50-те години заминава за Великобритания, където работи до края на живота си. За филма „Инцидент“ („Accident“, 1967) получава Голямата награда на журито на Фестивала в Кан, за „Посредникът“ („The Go-Between“, 1970) – Златна палма, а за „Господин Клайн“ („Mr. Klein“, 1976) – наградите Сезар за режисура и за най-добър филм.

Джоузеф Лоузи умира на 22 юни 1984 г. в Лондон.

Избрана филмография

Режисьор

Режисьор късометражни 
 Petre Oleum and His Cousins (1939, късометражен. Музика на Ханс Айслер)
 Youth Gets a Break (1941, късометражен)
 A Child Went Forth (1941, късометражен. Музика на Ханс Айслер)
 A Gun in His Hand (1945, късометражен)
 Животът на Галилей (1947, късометражен)
 First on the Road (1959, късометражен)

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски режисьори
Американски сценаристи
Американски филмови продуценти
Носители на награда Сезар
Колеж „Дартмут“
Възпитаници на Харвардския университет
Американски комунисти
Родени в Ла Крос
Починали в Лондон